Virvelbaggar (Gyrinidae) är en familj i ordningen skalbaggar med över 700 kända arter världen över. I Sverige har 12 arter påträffats och av dem är samtliga bofasta och reproducerande. Virvelbaggar lever i sötvatten och är, precis som familjen dykare, svartglänsande och har kraftiga bakben anpassade för att simma med, men de är dock vanligen något mindre än dykare. De har tvådelade ögon där den övre delen används ovan ytan och den nedre under ytan.

Kladogram över de i Dyntaxa förekommande Virvelbaggarna 
(I princip arter som förekommer/förekommit eller som inom rimlig framtid kan tänkas förekomma i Sverige).

Källor 

Skalbaggar